Мерефа — місто в Харківському районі Харківської області.
 Мерефа — пасажирська станція Харківського залізничного вузла Лозівського напрямку.
 Мерефа — річка у Харківській області, ліва притока річки Мжи.